

Юрашка — річка в Татарстані та Удмуртії, ліва притока Адамки
 Юрашка — річка в Татарстані та Удмуртії, права притока Тойми